Przełęcz Jałowiecka – przełęcz w słowackich Tatrach Zachodnich
 Przełęcz Jałowiecka Południowa – przełęcz w Paśmie Babiogórskim
 Przełęcz Jałowiecka Północna – przełęcz oddzielająca Pasmo Babiogórskie od Pasma Przedbabiogórskiego